

Persone 
Ibolya Oláh – cantante ungherese
Katalin Oláh – campione ungherese di orientamento
Lóránt Oláh – calciatore ungherese nazionalizzato serbo
Susi Olàh – assassina seriale ungherese

Pagine correlate 
Olah